Uncicauda est un genre d'insectes plécoptères de la famille des Gripopterygidae.

Distribution 
Les espèces de ce genre sont endémiques du Chili.

Liste des genres 
Selon Plecoptera Species File :
 Uncicauda pirata McLellan & Zwick, 2007
 Uncicauda testacea (Vera, 2006)

Publication originale 
 McLellan, I. D. & P. Zwick, 2007 : New species of and keys to South American Gripopterygidae (Plecoptera). Illiesia, , n. 4,  (texte intégral).

Notes

Liens externes 

 

Gripopterygidae
Faune endémique du Chili